

A

Adobe: Fue usado por los indígenas de Sudamérica, Centroamérica y la parte suroeste de Norteamérica.

Aguacate: Es una especie originaria de Mesoamérica con gran demanda internacional

Almanaques: Los mayas contaban con almanaques ya en el siglo VI a. C.

Alpaca: Es un mamífero artiodáctilo de la familia Camelidae.
 

Arte abstracto: Fue usado por casi todas las tribus y civilizaciones de Norte y Sudamérica. El arte amerindio ha servido de inspiración para los movimientos modernos de arte abstracto en Europa y América.

B 
Baloncesto: Se cree que los olmecas jugaban a un juego parecido al baloncesto. Al juego siguió la creación de la pelota también por los olmecas. Vea juego de pelota.

Balsa, madera de: Proviene del árbol de balso, originario de regiones subtropicales en Colombia, Ecuador y Centroamérica.

C 

Cacahuate o Maní: Ha sido cultivado desde hace siete u ocho mil años. Sus semillas son consumidas mundialmente. 

Cacao

Calabaza

camote

Canoa: Las canoas son botes relativamente pequeños que fueron implementados por los amerindios de Norte y Sudamérica. Las canoas se mueven por medio de palas y los paleadores enfrentan a la dirección a cual desean ir. Actualmente la canoa es conocida y usada en todo el mundo y fabricada de diferentes tipos de material incluyendo la tradicional madera y aluminio y fibra de vidrio.

Canoa: Las canoas son botes relativamente pequeños que fueron implementados por los amerindios de Norte y Sudamérica.

Cero: Se considera que la civilización maya fue una de las primeras en hacer uso del número cero (0).

Chirimoya

Chocolate: Los mayas fueron los primeros en tomar cacao, tradición que pasó después a los aztecas que lo llamaban xocalatl. Los nativos de Mesoamérica lo enseñaron a españoles y portugueses.

Conejillo de Indias/cuy

E 

Embalsamamiento: Los chinchorro embalsamaban y momificaban a sus muertos ya en el 5500 a. C.

F 
Frambuesa

Fresa

Frijol

G 

Girasol: Los girasoles fueron cultivados en toda América, pero no se sabe qué pueblo lo comenzó a domesticar. Se han encontrado girasoles totalmente domesticados en el estado estadounidense de Tennessee que datan a 2300 a. C. y en el sitio arqueológico olmeca de San Andrés que datan de 2100 a. C.

Nombres geográficos: Los amerindios han tenido un lugar importante en cuanto a nombres de lugares geográficos usados hoy en día. Hay montañas, ríos, ciudades y lagunas que derivan de términos indígenas. Pero no termina ahí, en Estados Unidos 26 de los 50 estados derivan de nombres indígenas y lo más notable es que hay naciones con derivación indígena como es el caso de Canadá y México. En Anexo:Topónimos indígenas de América se puede ver una lista completa de estos nombres.

H 

Hamaca: Aunque las hamacas ya eran implementadas por las culturas mesoamericanas a la llegada de los españoles, se cree que esta innovación llegó del mar Caribe y su nombre proviene de la cultura taína. El nombre significa a «red de pesca».

Harina de maíz

I 
Iglú

K 
Kayak: Los esquimales utilizaban los kayaks para pescar y cazar lobos de mar.

L 
Lacrosse: Aunque el nombre es Francés, lacrosse es un deporte inventado por los indígenas de Norteamérica. En la versión amerindia, los equipos eran de 100 a 1000 integrantes y el campo variaba de 500 yardas hasta varias millas de largo, sin límites en los lados.

Llama: los indígenas de lo que ahora es el Perú domesticaron a las llamas.

M 

Maíz: Su domesticación comenzó hace unas 12,000 años en Mesoamérica. Actualmente es el cereal de mayor producción mundial.

Maracas: Las maracas fueron usadas por los indígenas de las Américas como instrumentos ceremoniales. Actualmente es costumbre usar una en cada mano pero antes la mayoritariamente se usaba sólo una. La palabra es de origen tupí guaraní.

Mamey 

Metate: Es una pieza tradicional de la cocina nativa americana, la cual utiliza la tracción manual para triturar alimentos a fin de utilizarlos en los preparados necesarios, obteniendo todas las esencias de éstos para contribuir en el sabor, el aroma y la apariencia de la receta final. La palabra metate proviene del náhuatl metlatl, cuyo significado es “piedra de moler”. Tuvo su gestación en las cocinas prehispánicas y puede estar hecho de roca volcánica o barro. Está compuesto por dos piezas: una plancha rectangular con relieve curvo, y el rodillo o metlapilli, del náhuatl “mano del metate” o “hijo del metate”. Por su parte, los mayas del sur de México y Centroamérica lo conocen como Iu-Ka.

Molcajete: El molcajete es el predecesor de la licuadora moderna. Los prehispanos usaban esto para moler la comida como el maíz que lo hacían en masa. El molcajete se usaba en México y Centroamérica. En este se preparaba el guacamole, la salsa y moles.

P 

Palomitas de maíz Fueron creadas por los indígenas miles de años atrás. En Nuevo México (EE. UU.) se han encontrado en cuevas palomitas de maíz que datan del 3600 a. C.

Palta: arqueólogos en el Perú encontraron semillas de palta doméstica enterradas con momias incas que datan del 750 a. C. y hay evidencias de que las paltas fueron cultivadas en México en el 500 a. C.

Papa/patata

Parrillada/barbacoa: Hay bastante evidencia que la técnica a igual que la palabra barbacoa migró de los indígenas del Caribe. Actualmente la parrillada es popular en la mayor parte del mundo.

Pavo/guajolote: los aztecas domesticaron al pavo salvaje y lo consideraban el animal domesticado favorito. La cultura maya domesticó al pavo ocelado, el cual también fue conocido por los aztecas.

Pelota o balón, caucho: la pelota de goma, que hoy se usa en el baloncesto, fue inventada por las culturas de Mesoamérica. Los españoles fueron los primeros extranjeros en verlas y creían que las pelotas que usaban los aztecas estaban encantadas por espíritus malignos debido a los grandes rebotes.

Perros, razas: razas de perro que fueron creadas por los amerindios son el xoloitzcuintli (también conocidos como xolo), chihuahua, el perro de Carolina, y el alaskan malamute. También se cree que el xochiocoyotl (coyote) fue creado por los indígenas mediante cruzas y que después fue abandonado.

Peyote: esta planta fue usada por los indígenas de México y el sur de Estados Unidos. Se usaba como medicina y anestesia. Una dosis de 300 to 500 mg dura de 10 a 12 horas y el que la consume entra en un estado de profunda introspección y perspicacia que ha sido descrita como de naturaleza metafísica y espiritual. Los guerreros amerindios también la utilizaban para mejorar en combate y no sentir los golpes.

Piña: A la llegada de Colón en las Américas, la piña era cultivada en Centroamérica, sur de México, el Caribe y Sudamérica. Los españoles después la introdujeron a Hawái, lugar de donde muchos creen que es originaria.

S 
Salsa

T 

Trompo

Tipi

Tomate

Tortillas: Esta comida conocida mundialmente hoy en día, fue usada por las culturas mesoamericanas hasta el suroeste de Estados Unidos. Aunque principalmente eran de maíz, también eran populares las de calabaza y amarantos. Las tortillas eran enrolladas con diferentes rellenos, tal como el aguacate.

V 
Vainilla

Y 
Yuca

Z 
Zarzamora

Referencias 

 Fernández Garay, A., Censabella, M., Malvestitti, M. (Eds.) (2013). Lingüística amerindia. Contribuciones y perspectivas. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 316 páginas. ISBN 978-987-1785-86-5. Pág 275 - Análisis y evaluación del desarrollo léxico en el idioma aymara. Ignacio Apaza Apaza, Universidad Mayor de San Andrés de La Paz
 Keoke/Porterfield. Encyclopedia Of American Indian Contributions To The World.New York, NY: Facts On File, 2002.
 Origen del Maíz
 Origen del Maíz
 Historia de Lacrosse según la liga estadounidense de lacrosse (en inglés)

Contribuciones